Baci – plurale di bacio
 Baci di Alassio – dolci italiani tradizionali della Liguria
 Baci di Cherasco – dolci italiani tradizionali del Piemonte
 Baci di Cremona – dolci italiani tradizionali della Lombardia
 Baci di dama – dolci italiani tradizionali del Piemonte
 Baci Perugina – cioccolatini prodotti dall'azienda italiana Perugina
 Batchi – villaggio dell'Iran
 Millan Baçi – calciatore albanese

Pagine correlate 
 Bacio (disambigua)

Altri progetti